Kasthofer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Albrecht Kasthofer (1777–1853), Schweizer Forstwissenschaftler
 Rosette Niederer-Kasthofer (1779–1857), Schweizer Pädagogin und Pionierin in der Mädchenerziehung